ABB es un acrónimo que puede referirse a:

 ABB, corporación multinacional suizo-sueca fabricante de equipos eléctricos y de automatización industrial.
 Árbol binario de búsqueda, una estructura de datos utilizada en informática.
 Asociación de Baloncesto de Aruba (las siglas corresponden al nombre en neerlandés Aruba Basketball Bond).
 Araba Buru Batzar, consejo regional del Partido Nacionalista Vasco en Álava.

Siglas